TKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Turku (Finlandia)
 tku – codice ISO 639-3 della lingua totonaca dell'alto Necaxa